Seznam občin departmaja Sarthe zajema 375 občin.

(CUM) Communauté urbaine du Mans, ustanovljena leta 1971.
(CUA) Communauté urbaine d'Alençon, ustanovljena leta 1996, večina v departmaju Orne.

Sarthe